7-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1981 год состоялась 27 февраля 1982 года в концертном зале Плейель (Париж, Франция). Президентом церемонии стал американский актёр, режиссёр и сценарист Орсон Уэллс.

С этого года вручаются награды начинающему режиссёру, в новой категории «Лучшая дебютная работа» ().

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 0/10: «Безупречная репутация»
 4/8: «Под предварительным следствием»
 2/6: «Борьба за огонь»
 4/5: «Дива»
 1/5: «Странное дело»
 1/4: «Мальвиль»
 0/4: «Одни и другие»
 0/2: «Соседка» / «Отель „Америка“»
 1/1: «Одержимая» / «Репортёры» / «Фотографии Аликс» / «La tendresse du maudit» /

Основные категории

Специальные награды 
{| class="wikitable" width="70%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! Лауреаты
|-
| rowspan=4|<center>Почётный «Сезар»
|• Жорж Дансижер|-
|• Александр Мнушкин|-
|• Жан Нени ()
|-
|• Анджей Вайда'|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1982 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1982 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1982 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1982 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1982 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 7-й церемонии на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1982 году на сайте IMDb
 Prix et nominations: César 1982
 Организаторы и участники 7-й церемонии на сайте IMDb

1982